Vinchina puede referirse a:

 el río Vinchina, en el oeste de la Provincia de La Rioja (Argentina);
 la Villa San José de Vinchina, localidad ubicada a orillas del curso superior de este río; o
 el departamento Vinchina, con cabecera en la localidad de ese nombre.